Диого — фамилия. Известные носители:
 Виктор Уго Диого — игрок сборной Уругвая по футболу (1979—1986), отец Карлоса
 Карлос Диого — игрок сборной Уругвая по футболу (2003—2007), сын Виктора Уго